Татья́на Казако́ва:
 Казакова, Татьяна Вячеславовна (1958—2019) — советская и российская актриса, артистка Пятого театра (Омск), заслуженная артистка Российской Федерации (1994).
 Казакова, Татьяна Николаевна (род. 1957) — советская и российская художница-живописец (станковая живопись).
 Казакова, Татьяна Сергеевна (род. 1951) — советский и российский театральный режиссёр.